Даф:

 Даф — персидский ударный музыкальный инструмент, разновидность бубна.
 Даф, Мохамед (род. 1994) — сенегальский футболист.
 Даф, Омар (род. 1977) — сенегальский футболист и футбольный тренер.